Anderson Spring Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Spring Branch (Gunstocker Creek), Fluss im Meigs County, Tennessee
 Anderson Spring Branch (Piney Creek), Fluss im Rhea County, Tennessee